Beyond the Rainbow – film del 1922 diretto da William Christy Cabanne (Christy Cabanne)
Beyond the Rainbow – film documentario per la tv del 1995 diretto da Jan Euden
Beyond the Rainbow – film documentario del 2007 diretto da Ismet Sijarina